Rosa María Castro (Charco Redondo, Tututepec, Oaxaca; 29 de junio de 1968) se auto adscribe como mujer negra o afromexicana, activista antirracista, feminista y cocinera tradicional. Castro es una activista que lucha por la igualdad de género; en los derechos de las mujeres afromexicanas, indígenas, mestizas; y en el reconocimiento intelectual, económico, cultural y político de las mujeres, niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En el 2021 fue aspirante a la candidatura a la diputación local, por el Distrito 25 con cabecera en San Pedro Pochutla, Oaxaca. 

Entre sus luchas, destacan la creación y fundación de la primera asociación de mujeres con perspectiva de género, creada por mujeres, para mujeres (MUACO A.C.), de la Costa de Oaxaca en 2010 y, en 2014, la fundación de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca (AMCO A.C.) de la cual aún es la directora. Desde AMCO, y junto a sus compañeras, trabaja el empoderamiento de las mujeres, niñas, adolescentes y personas de los pueblos indígenas y afromexicanos. Rosa María Castro inició formalmente en el activismo en 1999, durante toda su vida estuvo realizando acciones para el beneficio de su comunidad: formar parte del periódico mural en la secundaria, fue miembra activa de su comunidad perteneciendo al comité de vecinos en su colonia y desde su vida como estudiante del nivel superior formó parte de algún partido político en la ciudad de Oaxaca.

Vida y contexto 
Rosa María Castro nació en la comunidad de Charco Redondo, Tututepec, en las costas de Oaxaca el 29 de junio de 1968. Los primeros quince años de su vida los pasó en su lugar natal. Creció a lado de su abuela paterna, Efigenia Carrillo Peña y su abuelo de crianza Juan Soto, hombre culto, honesto y recio de carácter, ya que su madre falleció debido a un accidente cuando Rosa María tenía un año y medio de edad. Principalmente su abuela fue la persona que le inculcó el valor de la independencia personal y el abuelo el hábito del estudio, pues se encargaron que ella y su hermana tuvieran una educación digna debido a que existía una importante falta de acceso a educación en su comunidad, en especial para las mujeres. En ese entonces un gran porcentaje de la comunidad de Charco Redondo era analfabeta. A pesar de los retos venideros, decidió seguir luchando para continuar su educación tomando clases de educación básica en la villa de Tututepec y posteriormente mudándose a las capital de Oaxaca para realizar su formación media superior y superior en el Tecnológico de Oaxaca.

Durante su estancia en la ciudad de Oaxaca, fue descubriendo una realidad distinta. Al ser la única mujer afrodescendiente de su generación vivió rechazo y discriminación por su color de piel, su forma extrovertida de hablar y por su origen. Durante esa época, Castro tuvo que esforzarse para poder pertenecer a los grupos de la ciudad de Oaxaca, ya que tenía la idea de que tenía que adaptarse para no pasarla mal durante ese tiempo. Otra realidad que tuvo que enfrentar fue que la población de Oaxaca desconocía de la existencia de una comunidad afrodescendiente en esa región lo cual ocasionaba que se tuvieran estereotipos racistas por parte de la población. Estas situaciones vividas hicieron que Castro reflexionara acerca de lo que podía hacer para la colectividad.   

Cuando estudiaba en el Tecnológico de Oaxaca fue una mujer muy activa, pues formó parte del máximo consejo de estudiantes (CEGRITO), le gustaba hacer cosas para el beneficio de otros y la colectividad. Una de sus primeras acciones fue participar para crear el primer laboratorio de cómputo para su especialidad, la de administración, en el consejo estudiantil se encargaban de realizar política en favor de la comunidad estudiantil. Por otro lado, también formó parte de la primera Alianza de jóvenes profesionales y fueron invitados por un partido político en la ciudad de Oaxaca con el objetivo de presentar políticas locales, a los políticos de la ciudad, enfocadas en el beneficio de los estudiantes y jóvenes, desde ese espacio ocupó una cartera femenina. 

En 1999 se mudó a Huatulco, pero continuó visitando su comunidad natal. En este momento Castro comenzó a reflexionar acerca de la desigualdad social, la discriminación, la pobreza y analfabetismo de las comunidades afromexicanas e indígenas, la falta de desarrollo en materia de condiciones de vida en su comunidad, lo cual la motivó a comenzar a realizar acciones sociales, siempre inspirada en los saberes ancestrales de su abuela, buscando combatir esta problemática. Otra de las razones por las cuales comenzó sus labores de activismo fue la violencia que sufrían las mujeres de las comunidades, la cual era una razón más para comenzar esta lucha social.

Trabajo y obra 

Rosa María Castro inició formalmente en el activismo en 1999, durante toda su vida estuvo realizando acciones para el beneficio de su comunidad: formar parte del periódico mural en la secundaria, fue miembra activa de su comunidad perteneciendo al comité de vecinos en su colonia y desde su vida como estudiante del nivel superior formó parte de algún partido político en la ciudad de Oaxaca. Actualmente es también conferencista de talla internacional: ha estado como ponente en universidades de Austin Texas, San Francisco California, Santa Cruz California, Harvard y San Carlos en Guatemala. De profesión maestra en administración y docente en la formación para el trabajo desde 1999.

Rosa María Castro ha sido fundamental en la organización de diferentes grupos y movimientos de los pueblos y las mujeres afromexicanas, indígenas y mestizas. En el año 2010 cofundó la organización sin fines de lucro MUACO, después AMCO, con el propósito de dar a conocer los derechos a las mujeres afromexicanas, indígenas y mestizas de su región, así como también crear un espacio abierto y solidario que permitiera caminar juntas en un proceso, reflexión y demanda de los derechos de las mujeres para una participación plena en la sociedad.  

Algunos de los espacios que ha fundado y donde es miembra son:

 Integrante de la Red de organizaciones civiles afromexicanas y aliadas; 
 Integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes; 
 Integrante del Patronato de bomberos de Huatulco;
 Coordinadora de mujeres afroamericanas de 50+1 Capítulo, Oaxaca;
 Coordinadora de mujeres afromexicanas del Observatorio estatal de ciudadanas para la participación política de mujeres indígenas y afromexicanas;
 Colaboradora de “México Negro A.C.”;
 Fundadora y coordinadora desde 2012 del Foro de Mujeres Lideresas Indígenas, Afromexicanas, Mestizas, Pescadoras, Rurales en Bahías de Huatulco, en el marco del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres;
 En 2016 convoca a un grupo de compañeras afromexicanas y fundan la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas, misma que coordina Rosa María Castro;
 En el 2017 en coordinación con la Colectiva Ñaa Tundá fundaron el Encuentro de Mujeres Afromexicanas en el marco del Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes.

Además, Rosa María Castro ha sido vocera en luchas importantes respecto al reconocimiento de los pueblos afromexicanos y de la igualdad de género. Por ejemplo, en el 2018 en compañía de otras activistas se presentaron ante la CIDH en Denver, Colorado, denunciando al Estado mexicano por negar el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos. También, ha sido notable defensora de las acciones afirmativas que obligan a los partidos a registrar mujeres indígenas y afromexicanas como candidatas a diputaciones. De hecho ante la impugnación del Partido del Trabajo y revocación parcial de dichas acciones afirmativas por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, impugnó junto a otras compañeras y lograron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las mantuviera. Respecto a género, buscó continuar con el “Foro de Lideresas" en el marco del 8M para reunir a mujeres líderes de la costa de Oaxaca, así como autoridades de la comunidad y plantear soluciones para resolver la violencia de género y fomentar la inclusión de las mujeres afrodescendientes en la política mexicana. 

Con todas estas acciones buscó erradicar la desigualdad entre los géneros, las violencia de género y en contra de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, la discriminación racial, el racismo estructural, el empoderamiento intelectual, económico y político con el fin de que las mujeres sean tomadas en cuenta para cualquier cargo público, además de luchar por tener acceso a la salud, educación y a una vida libre de violencia.

Años recientes 

En marzo de 2021 Rosa María Castro fue incluida en la composición del comité de Seguimiento para la Declaración de Principios para la Diversidad Cultural y Lingüística en Medios de Comunicación, representando a los pueblos afromexicanos, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la presidencia de la República presentó públicamente al primer Comité de seguimiento de la Declaración de principios para la diversidad cultural y lingüística, con el fin de promover la inclusión, diseño y producción de contenidos mediáticos. La inclusión de la dirigente afromexicana representó un gran avance en favor del conocimiento, reconocimiento, valoración y respeto a la diversidad cultural y lingüística de México.

Asimismo, en el año 2021 fue la única afromexicana de Oaxaca que aspiraba a una diputación local del Distrito 25 con cabecera en Pochutla, para lograr una agenda en contra de la violencia de género. Sin embargo, el puesto le fue negado por Morena al no considerarla “idónea”, a pesar de que el Tribunal Electoral obligó a los partidos a postular a candidatos de grupos vulnerables. “Logramos el reconocimiento, luego peleamos por ser contados para existir en las estadísticas y que se crearan políticas públicas adecuadas al pueblo negro. Ahora peleamos para que nos consideren en los puestos de elección y nos lo niegan. Vamos a los tribunales y volvemos a ganar y nos vuelven a negar el derecho". “Es un golpe a las mujeres afromexicanas y a los pueblos y comunidades afromexicanas”, manifestó Castro.

Referencias

Enlaces externos 
 Asociacion de Mujeres de la Costa de Oaxaca

Mujeres activistas
Activismo
Afromexicanos